Шпиц ( — «острый», «заострённый»; «скалистый», «скала», «горный пик»):

Кинология 
 Шпиц — термин, относящийся к собакам.

Топонимы 
 Шпиц — гора, расположенная на границе Лихтенштейна и Австрии в горном хребте Рэтикон.
 Шпиц — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Шпиц () — город в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Шпиц — старинный замок в Швейцарии.

Персоналии 
 Шпиц, Рене Арпад (1887—1974) — австро-американский психоаналитик.

См. также 
 Шпицберген
 Цугшпитце
 Спица